Balas Juquinha
Lucas e Juquinha em Perigo! Perigo! Perigo! — série de televisão
José Gomes Duarte — ex-prefeito de Bauru, conhecido como "Juquinha"

Desambiguação
Hipocorísticos